(en français « lapin blanc ») peut désigner :
 White Rabbit, chanson de Jefferson Airplane parue en 1967
 White Rabbit, album d'Egypt Central sorti en 2011
 , album de George Benson sorti en 1972
 White Rabbit, film américain sorti en 2013
 White Rabbits, groupe de rock américain formé en 2004
 , un bonbon de la marque Shanghai Guan Sheng Yuan Food, Ltd.
 Le Lapin blanc, personnage d'Alice au pays des merveilles